Nicomaque de Gérase était un mathématicien et philosophe vers 200 
 Nicomaque était un peintre grec du 
 Nicomaque était le père d'Aristote et médecin au service d'Amyntas II, roi de Macédoine.
 Nicomaque était le fils d'Aristote et d'Herpyllis.
 Nicomaque Flavien était un érudit romain du